Draginac je lahko:
 Draginac, Babušnica (Srbija)
 Draginac, Loznica (Srbija)